Schéma může být:

 zjednodušené grafické či symbolické znázornění hlavní struktury nějaké společenské nebo přírodní entity, často se jedná o symbolické znázornění technického systému či technologického celku apod.
 organizační schéma
 schéma zapojení
 Bowenovo reakční schéma
 schéma (informatika): abstraktní popis skupiny podobných věcí (entit), kde konkrétní entity získáme specializací (např. dosazením parametrů do schémy)

 v přeneseném smyslu také nějaká základní, zpravidla neživotná, konstrukce určité části uměleckého díla
 papírové schéma
 dějové schéma

Externí odkazy